Blizzard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Kanada:
 Blizzard Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Blizzard Mountain (Blaine County, Idaho)
 Blizzard Mountain (Elmore County, Idaho)